Eurotas peut faire référence à :
 Eurotas, le héros laconien de la mythologie grecque ;
 Eurotas, le fleuve de Grèce dont le nom est tiré du héros laconien ;
 Dème de l'Eurotas, la municipalité de la Grèce moderne ;
 Eurotas, un genre d'insectes hemiptères de la famille des Miridae.